Crewe steht für folgende Städte bzw. Orte:
 Crewe, Stadt in der britischen Grafschaft Cheshire
 Crewe (Virginia), Stadt in Virginia, Vereinigte Staaten
 Crewe and Nantwich, ehemaliges Borough in der englischen Grafschaft Cheshire 

Crewe bezeichnet:
 Crewe Hall, ein denkmalgeschütztes Landhaus in Crewe
 Crewe House, eine britische Propaganda-Agentur während des Ersten Weltkrieges
 Crewe (Marskrater), einen Marskrater
 Crewe Rock, Klippe vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Crewe Works, britischer Eisenbahnhersteller
 Kap Crewe, Kap an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik

Crewe ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Crewe (1927–2009), britischer Physiker
 Bertie Crewe (um 1860–1937), britischer Architekt
 Bob Crewe (1930–2014), US-amerikanischer Songwriter, Musiker, Musikproduzent, Labelbetreiber und Künstler
 Charles Crewe (* 1710), britischer Politiker
 Gary Crewe (* 1946), britischer Radrennfahrer 

 Robert Crewe-Milnes, 1. Marquess of Crewe (1858–1945), britischer Staatsmann und Schriftsteller

Sonstiges:
 Crewe (Wahlkreis), ein ehemaliger Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 Crewe Alexandra, englischer Fußballverein